A Rádio Mineira foi uma importante emissora de rádio de Belo Horizonte, fundada em 1927, que sintonizava na frequência AM 690 e que encerrou suas atividades em 1997. Criada a mando do Presidente Antônio Carlos por Lindolpho Espeschit, então funcionário da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, a emissora desempenhou importante papel na divulgação do ideário da Aliança Liberal, em preparação para a eclosão da Revolução de 1930.
Lançou um modelo inovador para o rádio, chamado Plenimúsica/Factorama, misturando blocos musicais e informativos, nos anos 1960, com comunicadores descontraídos no informativo Factorama,de hora em hora. Este modelo de programação, Plenimúsica/Factorama, durou de 1966 a 1970, quando foi transferida por questões políticas para a co-irmã Difusora de São Paulo, ganhando lá depois de algum tempo o patrocínio da Varig e passando a se chamar Jétmusic/Factorama . Foi criada pelo radialista mineiro dos Diários Associados a época José Mauro,(irmão do cineasta Humberto Mauro). Que se inspirou no que se fazia no rádio de Nova Yorque. Faturou comercialmente falando, a Rádio Mineira neste período, mais que todo o resto de sua existência, desde a inauguração. Suas vinhetas enalteciam algumas vezes um sentimento urbano-musical que ia de encontro a sua enorme audiência nos automoveis da época. Exemplo : "Vamos de automóvel com Plenimúsica, Factorama contando o que aconteçer. E passa rua, subida descida  é Amazonas , Pampulha e Avenida, rodando com mais prazer, Rádio Mineira Belo Horizonte".  Ou cantava-se também noutra vinheta, " e eu guiando dirijo melhor. O tempo passa , as ruas tem mais graça,dirigindo, sempre ouvindo Rádio Mineira Belo Horizonte ".Este espirito "musico-urbano", foi provavelmente tambem levado em conta, quando em 1976  Fernando Veiga, discípulo de José Mauro, criou a Rádio Cidade para o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro.
Esta emissora operou praticamente nos últimos 40 anos com a mesma potência - 10KW, se bem que o transmissor que encerrou suas atividades era emprestado de outra emissora de Divinópolis. Em meados dos anos 70 a Radio Mineira passou para as mãos, mais precisamente para as mãos do educador Welington Armanelli, um apaixonado pelo rádio AM.
Por conta de uma série de fatores que incluem a expansão do rádio em FM e a precariedade das instalações da rua José de Alencar,700 - No bairro de Nova Suíça em BH, a emissora foi mergulhando em profundas dívidas trabalhistas, até que Armanelli em negociação apertada, vendeu a rádio para Gil Costa e Cesar Masci, que por não conseguirem sanear as dívidas trabalhistas e nem emplacar nenhuma programação de sucesso, acabaram por não ter renovada a concessão de operação da emissora.

Fontes
História do Rádio em Minas Gerais

Ligações externas
Lindolpho Espeschit

Mineira
Mineira
Mineira
Mineira
Mineira